Sawaya ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Sawaya (* 1999), japanische Nordische Kombiniererin
 Nathan Sawaya (* 1973), US-amerikanischer Künstler
 Natsuka Sawaya (* 1989), japanische Skispringerin